Het jaar 1200
 Een type elektrische locomotief van de Nederlandse Spoorwegen, zie 1200 (elektrische locomotief)
 Een natuurlijk getal, zie 1200 (getal)